Lucius Volusius är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Volusius Maecianus, romersk jurist, Marcus Aurelius lärare
 
 Lucius Volusius Torquatus Vestinus, romersk politiker, konsul 112 e.Kr.